VfL Neustadt ist der Name folgender Fußballvereine:

 VfL Neustadt/Coburg
 VfL Neustadt/Weinstraße